Alice Roberts peut faire référence à :

 Alice Roberts (née en 1973), anthropologue anglaise ;
 Alice Roberts (1906-1985), actrice belge ;
 Caroline Alice Roberts (1848-1920), écrivaine et poétesse anglaise, femme du compositeur Edward Elgar.